Heinrich von zur Mühlen ist der Name folgender Personen: 

* Heinrich von zur Mühlen (Generalleutnant) (1794–1864), russischer Generalleutnant
 Heinrich von zur Mühlen (Ministerialbeamter) (1908–1994), deutscher Ministerialbeamter

Siehe auch:
 Heinz von zur Mühlen (Heinrich Dieter von zur Mühlen; 1914–2005), deutsch-baltischer Historiker